Skeletons in the Closet — сборник каверов финской группы Children of Bodom, вышедший 22 Сентября 2009 на лейбле Spinefarm Records.

Сборник содержит четыре ранее неизданные песни «Hell Is for Children», «Antisocial», «War Inside My Head» и «Waiting».

Трек «Lookin' Out My Back Door» 14 августа, 2009 вышел в качестве сингла и на него же был снят видеоклип.

Список композиций

Европейское издание

Издание в США

Японское издание

Charts

Участники записи 
Children of Bodom
 Алекси Лайхо — вокал, соло- и ритм-гитара
 Роопе Латвала — соло- и ритм-гитара, бэк-вокал
 Янне Вирман — клавишные
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара, бэк-вокал
 Яска Раатикайнен — ударные
 Александр Куоппала — ритм-гитара и бэк-вокал на треках «Mass Hypnosis», «Hellion», «No Commands», «Don’t Stop at the Top», «Silent Scream», «Aces High», «Somebody Put Something in My Drink», «Rebel Yell» и «Waiting»

Приглашённые участники
 Нипа Райти — бас-гитара на «Don’t Stop at the Top» и «Waiting»
 Одж Валовирта — банджо на «Lookin' Out My Back Door»
 Пете Саломаа — вертикальный бас на «Lookin' Out My Back Door»
 Каапро Иконен — вокал на «No Commands»
 Микко Кармила — гитарное соло на «War Inside My Head»
 Йонна Косонен — вокал на «Oops!… I Did It Again»
 Фотограф группы — Томи Лаурен
 Иллюстрации и разработка Калле Пуухтинена

Примечания 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Spinefarm Records